

Sigle 
 Institut géographique national – istituto geografico nazionale belga
 Institut géographique national – istituto geografico nazionale francese
 Instituto Geográfico Nacional – istituto geografico nazionale spagnolo
 Instituto Geográfico Nacional – istituto geografico nazionale guatemalteco
 Iodine Global Network – organizzazione internazionale no-profit per l'eliminazione sostenibile della carenza di iodio

Codici 
 IGN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Iligan Cristina (Filippine)
 ign – codice ISO 639-3 della lingua ignaciana

Informatica 
IGN – sito dedicato a notizie e recensioni